Себастьян Крумбигель (; род. 5 июня 1966, Лейпциг, ГДР) — немецкий певец и музыкант, участник группы «Die Prinzen», сольный исполнитель.

Биография 
Родился в 1966 году в Лейпциге в семье химика Петера Крумбигель и музыковеда Корнелии Крумбигель — директора музея И. С. Баха и дочери оперной певицы Филине Фишер. Себастьян Крумбигель был назван в честь великого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Несмотря на то, что Себастьян вырос в христианской семье, в 1990 году он покинул церковь. С 1976 года Крумбигель посещал Хор Святого Фомы и Школу Святого Фомы в Лейпциге, которую закончил в 1985 году. Уже в этот период, в 1981 году, Себастьян Крумбигль вместе с Вольфгангом Ленком основывают рок-группу «Phoenix».

До и в течение службы в армии (1985—1987 гг.) он пел в группе «Rockpol». С 1987 по 1991 годы Себастьян учится в Лейпцигской высшей школе музыки и театра на отделении ударных инструментов и вокала. Во время обучения Крумбигель основывает группу «Die Herzbuben», одну из самых популярных немецких групп 90-х годов. В состав группы вошли так же Вольфганг Ленк, Йенс Сембднер и, с 1990 года, Генри Шмидт. В 1991 году в состав группы вошел так же Тобиас Кюнцель. В этом же году группа меняет свое название на «Die Prinzen».

В 1995 году Крумбигель женится. В 1998 году он открывает новый проект «Club Geheimrat» и вместе с Али Зиме (ударник «Die Prinzen») начинает работу над сольным диском «Krumbiegel — Kamma mache nix», который вышел в 1999 году. В 2004 году выходит второй сольный альбом певца, который носит название «Geradeaus abgebogen». Альбом был записан с продюсером Ральфом Голдкиндом, совместно с Томасом (гитара) и Джони (барабан) Баумгертелями и Кнутом Кнутсоном.

В марте 2010 года вышел альбом «Tempelhof», созданный С.Крумбигелем в сотрудничестве с группой «Die Feinen Herren». Весной 2010 года певец вместе с группой «Die Feinen Herren» гастролировал по Германии.

В 2005 году С.Крумбигель сыграл свою первую роль в фильме «Макс и Мориц: Перезагрузка».

Как и прежде С.Крумбигель является участником группы «Die Prinzen». В 2016 году группа отметила свой 25-летний юбилей гастрольным туром «25 Jahre auf Bewährung» по Германии.

Премии и награды 
2015 — премия «Бэмби» в номинации «Musik National». Победителями вместе с Себастьяном Крумбигелем стали так же: Ксавьер Найду, Андреас Бурани, Кристина Штюрмер, Ивонн Каттерфельд, Хартмут Энглер, Даниель Виртц и Тобиас Кюнцель, выпустившие совместный альбом в рамках музыкального шоу «Sing meinen Song — Das Tauschkonzert».

Альбомы 
 1999: Kamma mache nix
 2004: Geradeaus abgebogen
 2005: Max und Moritz Reloaded Soundtrack
 2007: Ängste und Träume (Hörbuch)
 2010: Tempelhof
 2012: Solo am Piano
 2014: Ein Mann, sein Klavier und ihr
 2015: Sing meinen Song — Das Tauschkonzert Vol. 2 (совместно с Тобиасом Кюнцелем, Ксавьером Найду, Кристиной Штрюмер, Даниелем Виртцом, Андреасом Бурани, Хартмутом Энглером и Ивонн Каттерфельд)

Фильмография 
 1998: Mulan (озвучивание/Чьен-По/исполнение песен)
 2005: Max und Moritz Reloaded
 2008: Kevin — Integration eines Mythos
 2008: 3. Oktober — Tag der deutschen Einheit am Brandenburger Tor
 2009: Dicke Hose
 2012: Der verlorene Sohn: Uwe Böhnhardt — Der Weg in den Untergrund
 2015: Sing meinen Song — Das Tauschkonzert

Примечания

Ссылки 
 Премия «Бэмби»-2015
 Sebastian Krumbiegel: imdb
 Der Musiker Sebastian Krumbiegel
 berliner-zeitung.de: Sebastian Krumbiegel von den Prinzen
 Sebastian Krumbiegel & Die Feinen Herren